Personen met de achternaam Guillaume
Guillaume (familie), Belgische adellijke familie
Auriol Guillaume, Frans voetballer
Charles-Édouard Guillaume, Zwitsers natuurkundige
Günter Guillaume, Oost-Duits geheim agent
Gustave Guillaume, Frans linguïst
Henri Guillaume, Belgisch militair, politicus en historicus
James Guillaume, Zwitsers anarchist en schrijver

Voornaam
Guillaume (voornaam), jongensnaam